Simila bezeichnet

 eine italische Gottheit, siehe Stimula (Mythologie)
 ein Dorf in Rumänien, siehe Simula (Vaslui)